Les Alaouites ou alawites également appelés noseïris ou nusayris forment une branche du chiisme. Ils vivent principalement en Syrie. On en trouve aussi dans le sud de la Turquie, près de la frontière syrienne et à Tripoli au nord du Liban.
 Le territoire des Alaouites est une région de la Syrie où les Alaouites sont majoritaires.
 La dynastie alaouite est la famille régnant sur le Maroc.
 La dynastie alaouite, dans le sens de « descendants d’Ali », dite aussi dynastie de Mehemet Ali, est l'ancienne famille royale d'Égypte.
Alaouisme